Acridinae – podrodzina płazów bezogonowych z rodziny rzekotkowatych (Hylidae).

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące w Stanach Zjednoczonych na wschód od Gór Skalistych, w południowym Ontario (Pt. Pelee), w Kanadzie i w północnym Coahuila w Meksyku.

Podział systematyczny 
Do podrodziny należą następujące rodzaje:
 Acris 
 Pseudacris

Przypisy

Bibliografia